Yajaira o Yahaira pueden referirse a:

Música
Yajaira, banda musical chilena de stoner rock.
Yajaira, álbum de estudio de la banda homónima ya mencionada.

Personas
Yahaira Plasencia, cantante y bailarina peruana;
Yajaira Freites, científica venezolana;
Yajaira Orta, actriz venezolana;
Yajaira Peguero, deportista dominicana;
Yajaira Vera, modelo y médica oftalmóloga venezolana.